Název Močiarsky potok má více vodních toků:

 Močiarsky potok (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okresech Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom
 Močiarsky potok (přítok Slatinky) – pravostranný přítok Slatinky na Slovensku v okresech Lučenec a Poltár
 Močiarsky potok (přítok Vreščovky) – pravostranný přítok Vreščovky na Slovensku v okrese Čadca